Fordonsindustrin i Ukraina har anläggningar för produktion av bilar, lastbilar och bussar.

1991 fanns 4 bilfabriker:

Bilar - Zaporizjzja bilfabrik (ZAZ) och Lutsk bilfabrik (LuAZ),
Lastbilar - Krementjuk lastbilfabrik (KrAZ);
Bussar - Lviv bussfabrik (LAZ).

Tidvis har produktionen varit mer än  fordon per år, men har under 2010-talet minskat drastiskt och uppgick 2017 till mindre än  fordon.

Galleri 
Till 1990

Efter 1990

Referenser

Externa länkar 

 ZAZ official website
 UkrAVTO official website 
 Bogdan official website
 ElectronMash official website
 ElectronTrans official website
 Eurocar official website
 LAZ official website
 KrAZ official website

Ukraina